Majesty est l'ancien nom du groupe de musique Dream Theater.
Majesty est un modèle de scooter de la marque Yamaha.
Majesty Fantasy Kingdom Sim est un jeu vidéo développé par Cyberlore Studios.
Sista Majesty est un chanteur de dancehall antillais.